
Termin FA ima više značenja.

 Fridrajhova ataksija, bolest
 Formamid, hemikalija

 Fudbalska asocijacija (FA) - Fudbalski savez Engleske